sljeme (reljef): vrh planine, ili druge veće uzvisine, greben, hrbat

Hrvatska:
 naselja:
 Sljeme (Stubičke Toplice), naselje u općini Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorska županija
 Sleme (Lokve), naselje u općini Lokve, Primorsko-goranska županija
 Slime, naselje u omiškom zaleđu

 oronimi, ob. kao ime uzvisina i vrhova:
 Sljeme (izvorno: Sleme), vrh Medvednice, planine iznad Zagreba.*:Slȅme (Ogulin, Zagreb)
 Malo Sljeme (vrh na 959 m nadmorske visine, na Medvednici), na kojem je Dom Crvenog križa izgrađen 1932. godine.
Sljȅme (Knin, Petrinja, Rijeka, Samobor)
Sljemèna (Petrinja);
 Sljemenska planina
 PIK Sljeme
 športske organizacije:
 NK Croatia iz Sesveta, osnovana kao NK Sljeme

Izvori 

  sljȅme, Hrvatski jezični portal, 29. prosinca 2018.